Het ATP-toernooi van San José, een jaarlijks tennistoernooi voor mannen, werd in 2010 georganiseerd tussen 8 en 14 februari.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

San José
ATP-toernooi van San José